

Стрітенська церква — Київ, Україна
 Стрітенська церква — Олика, Волинська область, Україна
 Стрітенський собор — Прилуки, Чернігівська область, Україна

Стрітенська церква — Велика Чепца, Удмуртія, Росія